Saint-Chéron ist der Name zweier in Frankreich:
 Saint-Chéron (Essonne) im Département Essonne
 Saint-Chéron (Marne) im Département Marne